Petaloproctus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av de Quatrefages 1866. Petaloproctus ingår i familjen Maldanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Petaloproctus